SCPL est un sigle :
 Société civile des personnels de Libération.

Homonymie d'acronyme